Sezon 1930/1931 był 7. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Od tego sezonu zwycięzca ligi stawał się jednocześnie mistrzem Szwecji. Tytułu nie obroniła drużyna Helsingborgs IF. Pierwszym w historii mistrzem Szwecji został zespół GAIS.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1930 w piłce nożnej
1931 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1930 w Europie
1931 w Szwecji